Латвійська футбольна Вища ліга 1997 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Металургс взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Латвії з футболу 1998.
2. Клуби Універсітате (Рига) та Локомотив (Даугавпілс) після закінчення чемпіонату відмовилися від подальших виступів у Вищій лізі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1997
Латвія